Матч претендентов между Гунтисом Валнерисом и Тоном Сейбрандсом должен был состояться в 1991 году, но в связи с отказом Сейбрандса Валнерис без матча был объявлен победителем претендентского соревнования и получил право на матч с чемпионом мира Алексеем Чижовым.

История несостоявшегося матча 
В чемпионате мира 1990 года в Гронингене чемпиону мира Алексею Чижову удалось сохранить свой титул. По условиям проведения чемпионата игрок, занявший второе место, получал право вызвать чемпиона мира на матч за чемпионское звание. При дележе второго места между разделившими его игроками игроками регламентом предусматривалось дополнительное соревнование. По итогам чемпионата второе место разделили Гунтис Валнерис (СССР) и Тон Сейбрандс (Нидерланды), между которыми в 1991 году должен был состояться матч из шести партий. При этом в соответствии с регламентом Валнерис должен был получить преимущество в матче при его ничейном окончании. Связано это было с тем, что в чемпионате мира Валнерис получил более высокий коэффициент Бергера. Сейбрандс, неоднократно высказывавший негативное отношение к коэффициенту Бергера, потребовал удаления этого правила из условий матча. Аналогичное требование Сейбрандс уже ранее выдвигал перед претендентским матчем 1989 года с Анатолием Гантваргом. Валнерис в отличие от Гантварга с этим требованием не согласился. В интервью журналу «Шашки» Валнерис так объяснил мотивы своего решения:

Сейбрандс вариант, предложенный Валнерисом, отверг и 1 апреля 1991 года направил в ФМЖД официальный отказ от участия в матче. Валнерис был объявлен победителем претендентского соревнования, и в этом же году состоялся его матч с Алексеем Чижовым.

Литература 
 Владимир Вигман Свобода пуще неволи // Шашки. - 1991 г. - № 2.
Гунтис Валнерис «Возникало впечатление, что матч за звание чемпиона мира — это личное моё и Чижова дело…» // Шашки. - 1992 г. - № 1-6.

Примечания

Ссылки 

Соревнования по международным шашкам